Ramon Untersander né le  à Alt Sankt Johann, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007||HC Davos U20||Juniors Élites A||3||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||HC Davos U20||Juniors Élites A||37||3||6||9||44||5||1||0||1||0
|-
|2008-2009||HC Davos U20||Juniors Élites A||36||5||9||14||22||13||1||2||3||4
|-
|2009-2010||HC Davos||LNA||35||0||0||0||18||3||0||0||0||0
|- 
|2009-2010 || HC Davos U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||3||2||1||3||2
|-
| 2010-2011||HC Davos||LNA||29||0||1||1||8||9||0||0||0||0
|- 
| 2010-2011 || HC Davos U20||Juniors Élites A||1||0||1||1||0||1||0||0||0||0
|-
|2011-2012||HC Davos||LNA||46||2||1||3||8||4||1||0||1||0
|-
|2011-2012 || HC Bienne||LNA||5||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||29||0||1||1||10||7||0||0||0||6
|-
| 2013-2014 || HC Bienne|| LNA|| 32 || 0 || 3 || 3 || 8 || 16 || 5 || 4 || 9 || 4
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||42||3||14||17||16||7||0||0||0||0
|-
|2015-2016||CP Berne || LNA || 31 || 6 || 13 || 19 || 16 || 14 || 3 || 9 || 12 || 4
|-
|2016-2017|| CP Berne || LNA || 50 || 12 || 18 || 30 || 39 || 16 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 2017-2018 || CP Berne || LNA || 49 || 4 || 25 || 29 || 20 || 11 || 3 || 8 || 11 || 2
|-
| 2018-2019 || CP Berne || LNA || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 || 16 || 3 || 6 || 9 || 4 	
|-
| 2019-2020 || CP Berne || LNA || 50 || 9 || 19 || 28 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || CP Berne || LNA || 39 || 4 || 8 || 12 || 10 || 9 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 2021-2022|| CP Berne || LNA ||  ||

Internationales 

|2010|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans
|7||0||0||0||2||
|-
|2011|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans
|6||0||0||0||0||
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler
|4||0||0||0||0||
|-
|2017 || Suisse || Championnat du monde || 6 || 0 || 5 || 5 || 0 ||  place
|-
|2018 || Suisse || Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  place
|-
|2018 || Suisse || Championnat du monde || 10 || 3 || 4 || 7 || 0 ||   Médaille d'argent
|-
|2021 || Suisse || Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 4  ||  place

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
 2009 et 2010

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2011 avec le HC Davos
 Champion de Suisse de LNA en 2011 avec le HC Davos

Références

Naissance en janvier 1991
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Joueur du CP Berne
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022